Maunujärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Maunujärvi (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (18,3 ha)
Maunujärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland), sjö i Kiruna kommun,  (98,7 ha)

Finland
 Maunujärvi (sjö i Finland)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn